Die deutsche Baseball-Bundesliga 2014 war die 31. Saison der Baseball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit startete am 4. April mit der Begegnung der Buchbinder Legionäre gegen die Haar Disciples und endete am 12. Juli. Vom 19. Juli bis zum 24. August wurden in den Play-offs der Deutsche Meister bzw. in den Play-Downs die Absteiger ermittelt. Die Saison war so kurz, da vom 12. bis zum 21. September die Baseball-Europameisterschaft 2014 stattfand. Als Titelverteidiger der Deutschen Meisterschaft gingen wie bereits im Vorjahr die Buchbinder Legionäre in die Saison. Da die Berlin Sluggers 2013 aus der Division Nord der 1. Bundesliga abgestiegen waren und Hannover als aufstiegsberechtigte Mannschaften die Planung des lizenzgerechten Umbaus des Heimspielortes nicht rechtzeitig abschloss, spielte diese Division mit 7 Mannschaften und die Division Süd mit 8 Mannschaften.

Teilnehmer 

Folgende 15 Teams nahmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2014 teil. Sortiert sind die Clubs nach ihrer Vorjahresplatzierung in der regulären Saison.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd

Play-downs

1. Bundesliga Nord Playdowns

1. Bundesliga Süd Playdowns

Play-offs 
Zeitraum: 19. Juli bis 24. August 2014

Weblinks 
 Offizielle Website der 1. Baseball-Bundesliga (deutsch)
 Offizielle Website des Deutschen Baseball- und Softballverbandes (deutsch)

Einzelnachweise 

2014
Baseball 2014
Sportsaison 2014